Minka (Seul, 7 de setembro de 1970) é atriz pornográfica e uma tenista amadora de alto nível. Ela é chamada por alguns da indústria do entretenimento adulto  como "A Asiática Mais Turbinada do Mundo", como ela foi entrevistada por Mark Dolan com seu empresário e companheiro 'Woody' no canal britânico de televisão Channel 4, em programa (também intitulado "The World's Most Enhanced Woman and Me") em 2009.

Biografia

Antes da Fama 
Após a graduação da faculdade, Minka veio aos Estados Unidos em 1993 para participar do campeonato de tênis em dupla nas Olimpíadas Asiáticas em Chicago. Ela e sua parceira conquistaram o primeiro lugar. Como não conseguiu adquirir sua licença de instrutora de tênis, por causa da barreira da língua, ela enviou um portfólio com imagens suas para o fotógrafo e diretor de filmes adultos John Graham, que trabalhava com a revista Score nessa época. Graham então enviou seu book à Universal Entertainment, uma agência de talento adulta.

Carreira no Entretenimento Adulto 
Em 1995, Minka começou a aparecer em uma série de revistas masculinas eróticas em que as modelos possuíam seios grandes, como Hustler's Busty Beauties, Score, e Gent. Ela estreou em seu primeiro filme pornográfico, Duke of Knockers, que foi dirigido por Graham.

Em 2011, a revista Complex a ranqueou no #47 lugar na lista das "50 Maiores Estrelas Pornôs Asiáticas da História".

Filmografia parcial 
 Bangkok Boobarella
 Boob Cruise - vários
 The Boobcage # 2

Prêmios 
 AVN Award para "Melhor Vídeo de Seios Grandes do Ano" (1998)
 Hustler Busty Beauties "Modelo do Ano"
 Exotic Dancer (Revista) "Melhor Personalidade com Seios Grandes Do Ano" (2000)
 Modelo Score do Ano de 2005 (2006)
 Erotica Hall of Fame (inclusão em 2007)

Ligações externas 
 
 

 

Naturais de Seul
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atores pornográficos da Coreia do Sul
Atores pornográficos da Ásia
Modelos eróticas